Komora tylna oka, komora tylna gałki ocznej (łac. camera posterior bulbi) – jedna z 2 wypełnionych cieczą wodnistą przestrzeni w oku.

Ograniczenia:
 tęczówka (przednie)
 ciało rzęskowe (boczne)
 ciało szkliste (tylne)
 soczewka (przyśrodkowe).

Znajdują się tutaj włókna idące od ciała rzęskowego do soczewki (obwódka rzęskowa, łac. zonula ciliaris).

Zobacz też 
 komora przednia oka

Bibliografia 
 Adam Bochenek, Michał Reicher, "Anatomia człowieka", tom V, wybrane informacje

Oko